Damiana – imię żeńskie
 Damiana (Turnera diffusa) – gatunek krzewu